

Sigle 
 Scuola di Direzione Aziendale (SDA Bocconi School of Management) dell'Università Bocconi
 Il Signore degli Anelli
 Stranka Demokratske Akcije – Partito d'Azione Democratica, partito politico della Bosnia ed Erzegovina

Aziende 
 SDA Express Courier – corriere espresso

Codici 
 SDA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Baghdad (Iraq)
 sda – codice ISO 639-3 della lingua toraja-sa'dan

Religione 
 S.d.A. – Suore degli Angeli